OTIF steht für:
 on-time in-full, englisch für vollständige und rechtzeitige Lieferung, ein Begriff aus dem Supply-Chain-Management
 Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, französisch für Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr

Abkürzung